Burgstall Altes Haus steht für:
 Burgstall Altes Haus (Hirschbach), Oberpfalz, Bayern
 Burgstall Altes Haus (Pommelsbrunn), Burg bei Pommelsbrunn
 Burgstall Altes Haus (Roggenstein), Burgstall in Roggenstein